Mixing Bullets and Firing Joints (2005) - dziewiąty album Grandmaster Flash.

Spis utworów 
Party (Intro)
Runaway
Hit and Run
High
Love Thang
Spring Rain
Doctor Love
Make Up Your Mind
I Got My Mind Made Up
You're Just the Right Size
My Love Is Free
Ooh I Love It (Love Break)
Let's Celebrate
Call Me
Slap Slap Lickedy Lap
Let No Man Put Asunder
Love Sensation
Here's to You
Ten Percent

Albumy muzyczne wydane w roku 2005

en:Mixing Bullets and Firing Joints